Las lenguas are-taupota son un grupo de lenguas oceánicas occidentales del subgrupo de Punta Papú.

Lenguas del grupo 
Estas lenguas se agrupan usualmente en dos grupos:
 Lenguas are: Are, Arifama-Miniafia, Doga, Gapapaiwa, Ghayavi, Kaninuwa, Ubir
 Lenguas taupota: Gweda, Haigwai, Maiwala, Minaveha, Taupota, Tawala, Wa'ema, Wedau, Yakaikeke

Comparación léxica 
Los numerales reconstruidos para diferentes ramas de lenguas are-taupota son:

Referencias 

Are